Příjmení Espinoza nosí více významných osobností:

 Carlos Espinoza (1945–2000) – mexický zápasník – judista
 María Espinozová (* 1987) – mexická taekwondistka
 Rubén Espinoza (* 1961) – chilský fotbalista

Podobné příjmení 
 Espinosa

Externí odkazy